Brits basketbalteam (mannen)
 Brits basketbalteam (vrouwen)